Matang Meunye (Syamtalira Aron), een plaats in Indonesië
Matang Meunye (Lhoksukon), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing